Light of Day ("luce del giorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
La luce del giorno (Light of Day) – film del 1987 diretto da Paul Schrader

Letteratura 
Topkapi (The Light of Day) – romanzo di Eric Ambler del 1962
 The Light of Day – romanzo di Graham Swift del 2003

Musica 
 Light of Day – canzone di Bruce Springsteen, parte della colonna sonora del film La luce del giorno
 Light of Day – traccia dell'album Flashback dei The J. Geils Band del 1993
 The Light of Day – traccia dell'album XXXV dei Fairport Convention del 2001
Light of Day – festival itinerante benefico